Morris kan hentyde til flere ting:

 Morris (tegner) – belgisk tegneserietegner, opfinder af Lucky Luke.
 Morris (computervirus) – en computervirus fra 1988.
 Morris (dans) – en engelsk dansk.
 Morris Motor Company – engelsk bilfabrikant med bl.a. Morris Minor og Morris Mini.
 Philip Morris – amerikansk tobaksfirma.

Det kan også være et efternavn:
 Robert L. Morris – professor i parapsykologi
 William Morris – engelsk kunstner
 Tom Morris Jr. – skotsk golfpioner
 Errol Morris – amerikansk filminstruktør

Eller et fornavn:
 Morris Travers – engelsk kemiker
 Morris Possoni – italiensk cykelrytter